JZ Microphones (Juris Zariņš Microphones) - латвийский производитель профессиональных микрофонов и аксессуаров записи.

История 
JZ Microphones создана в 2007 году в Риге образованным ювелиром Юрисом Зариньшем. После 20 летнего опыта ремонта микрофонов Neumann, AKG,Telefunken и участия в производстве микрофонов Blue и Violet он начал производить собственную линию микрофонов. Идея JZ Microphones было объединить знание о признанных и известных микрофонах с инновациями и оригинальными дизайнерскими решениями.

Микрофоны и аксессуары 
JZ Microphones производит 10 моделей микрофонов, в создании которых использует 24 патента, принадлежащих компании. Большинство микрофонов сделаны с использованием технологии "Golden Drop" - несколько иной процесс золочения капсулы; в результате звук становится намного естественнее и чище ,  также микрофоны JZ отличаются оригинальным дизайном. Одна из самых популярных моделей серии - Black Hole. Ее отличает уникальный дизайн с отверстием в корпусе, который делает подключение проще и уменьшает ненужные звуки.

Звукорежиссеры, которые используют JZ Microphones:

 Andy Gill
 Sylvia Massy
 Dave Jerden
 Michael Wagener
 Rafa Sardina
 Bryan Carlstrom
 Rob Chiarelli
 Marc Urselli

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт JZ Microphones
 JZ Microphones on Facebook
 Видео про JZ Microphones
 JZ Black Hole review on Pro Audio Review
 JZ Black Hole review on MIX
 JZ Black Hole review on EQ
 JZ Black Hole review on Sound on Sound
 JZ V47 & V67 Specifications
 JZ V47 & V67 review on MIX

Предприятия электронной промышленности Латвии